Aleksandr Sergueïevitch Pankov - en russe :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la KHL en 2010 lorsque Viatcheslav Bykov est entraîneur de l'équipe. Le , il inscrit son premier but lors de sa première partie face au Neftekhimik Nijnekamsk. Le Salavat remporte la Coupe Gagarine 2011. Il décroche la Coupe Bratine 2012 avec le Toros Neftekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2010 : nommé meilleur débutant de mois de décembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 33|| 6|| 8|| 14|| 24|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 51|| 16|| 18|| 34|| 54|| 13|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 38|| 8|| 16|| 24|| 36|| 11|| 6|| 3|| 9|| 42
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 18|| 5|| 1|| 6|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Tolpar || MHL || 5|| 6|| 5|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 13|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 25|| 4|| 6|| 10|| 22|| 16|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 33|| 6|| 7|| 13|| 14|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 5|| 3|| 4|| 7|| 4|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 38|| 8|| 3|| 11|| 16|| 6|| 0|| 0||0 || 2
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| 4|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 20|| 1|| 1|| 2|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 13|| 7|| 5|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 49|| 10|| 6|| 16|| 28|| 6|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| rowspan=4|2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bars Kazan || VHL || 3|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 23 || 4 || 2 || 6 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 18 || 6 || 1 || 7 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| rowspan=2|2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 25|| 3|| 2|| 5|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 12|| 4|| 6|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 12|| 0|| 5|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Toros Neftekamsk || VHL || 26|| 5|| 4|| 9|| 4|| 9|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2019-2020 || Saryarka Karaganda || VHL || 16 || 4 || 1 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Tambov || VHL || 13 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Krijani Vovki || USHL || 38 || 14 || 20|| 34|| 88|| - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || HK Almaty || Kazakhstan || 15 || 4 || 5|| 9|| 18|| - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || HK Aqtóbe || Kazakhstan || 14 || 5 || 9|| 14|| 12|| - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || SK Sokil Kiev || USHL || 13 || 7 || 5|| 12|| 14|| - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1991
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du Saryarka Karaganda
Naissance à Oufa